Сардион Николаевич Надарая (, 1903—1982) — сотрудник органов государственной безопасности, комендант внутренней тюрьмы НКГБ ГССР, один из участников сталинских репрессий, начальник личной охраны Л. П. Берия, полковник госбезопасности.

Биография 
Родился в крестьянской семье в селе Сепиети Кутаисской губернии. В органах государственной безопасности с 1926 года.

С 1937 года являлся начальником внутренней тюрьмы ГУГБ НКВД ГССР. С 1946 года стал сотрудником управления охраны МГБ СССР. С 1952 года по 1953 год — заместитель начальника личной охраны подразделения № 41 отдела Управления охраны МГБ СССР. В 1953 году начальник подразделения 1-го отдела 9-го управления МВД СССР. Во время службы в 1939 году стал заместителем начальника, а затем в 1953 году — начальником личной охраны Л. П. Берия.

Наибольшую известность получил как начальник личной охраны Л. П. Берия. После ареста Л. П. Берия С. Н. Надарая обвиняли в том, что он и Р. Ф. Саркисов поставляли Л. П. Берия женщин для развлечений. Утверждения об этом фигурировали в судебных обвинениях против Л. П. Берия, существуют и поныне в различной исторической и популярной литературе.

Арестован 26 июня 1955 года, осенью того же года по делу Н. М. Рухадзе его судил военный трибунал. Обвинялся в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 58-1 пункт «б», 58-8 и 58-11 УК РСФСР за контрреволюционную деятельность. С. Н. Надарая получил 10 лет лишения свободы с поражением в правах на 5 лет.

После освобождения в 1965 году из лагеря в Мордовии, проживал в Москве на улице Сретенка, где 26 февраля 1982 года умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Примечания

Ссылки 
 Проект обвинительного заключения от 10 января 1955 г. по обвинению А. Н. Рапава, Н. М. Рухадзе, Ш. О. Церетели, К. С. Савицкого, Н. А. Кримяна, А. С. Хазана, Г. И. Парамонова и С. Н. Надарая
 Сухомлинов А. В. Кто вы, Лаврентий Берия? : Неизвест. страницы уголов. дела / Андрей Сухомлинов. — : Детектив-Пресс, 2004. — 455, [2] с. — ISBN 5-89935-060-1

Родившиеся в Абашском районе
Репрессированные сотрудники НКВД